Alkyoneus (gigant)
 Alkyoneus (mieszkaniec Delf)
 Alkyoneus (galaktyka)